Modi - figuur uit de Germaanse mythologie
 Houtang Modi - keizer van de Chinese Latere Tang-dynastie (934-936)
 I Modi - erotisch boek uit de Italiaanse renaissance
 Modi - meervoud van modus of wijs, een grammaticale categorie
 Narendra Modi - Indiaas politicus